Giuseppe Luraghi – dirigente d'azienda italiano
 Pierino Luraghi – calciatore italiano
 Raimondo Luraghi – storico, partigiano e accademico italiano

Pagine correlate 
Lurago
Loraghi